Das Damendoppel der US Open 2008 war ein Tenniswettbewerb in New York City, der am 25. August begann und am 7. September endete.

Titelverteidigerinnen waren Nathalie Dechy und Dinara Safina, die jedoch hier nicht zusammen angetreten sind.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2008